Ripert-Monclar ist der Familienname folgender Personen:

 François de Ripert-Monclar (1711–1773), französischer Gerichtsmagistrat
 Joseph-Anne-Amédée-François Ripert-Monclar (1844–1921), französischer Botschafter